| mål         = {{#expr:
 8 +
 12 +
 9 +
 8 +
 15}}
| publik      = {{#expr:
 40000 +
 37000 +
 33000 +
 28000 +
 90000 }}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1992 Syrien
| följande    = Kuwait 2002
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 1998 var det 7:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Qatar mellan den 22 september och 1 oktober 1998.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1998
1998 i Qatar
Internationella fotbollstävlingar i Qatar